Arenara ima više značenja:
 Arenara, Avellino
 Arenara, Potenza